Haidach heißen folgende geographischen Objekte in:

Deutschland
 Haidach (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Haidach (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Haidach (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Haidach (Pforzheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Pforzheim, Baden-Württemberg
 Haidach (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
Österreich
 Haidach (Gemeinde Glanegg), Ortschaft von Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Haidach (Gemeinde Grafenstein), Ortschaft von Grafenstein, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Haidach (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft von Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Haidach (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Haidach (Gemeinde Pinsdorf), Ortsteil von Pinsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Haidach (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haidach (Gemeinde Seewalchen), Ortschaft von Seewalchen am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haidach (Gemeinde Vorchdorf), Ortsteil von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Haidach (Gemeinde Wolfern), Ort bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Haidach (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Haidach (Gemeinde Brandenberg), Rotte der Gemeinde Brandenberg, Bezirk Kufstein, Tirol
 Haidach (Gemeinde Fügen), Ortsteil von Fügen, Bezirk Schwaz, Tirol